Терренс Здунич () — американский иллюстратор, актер, драматург и композитор. Совместно с Дарреном Смитом он создал мюзикл «Генетическая опера», экранизация которого в 2008 году принесла ему известность. В этом фильме Терренс исполнил одну из главных ролей.

Фильмография

Художественный отдел 
 The Devil's Carnival (2012)
 Генетическая опера (2008) (иллюстратор)
 В глушь (2007)
 Кости (2006) (иллюстратор)
 Ослеплённый желаниями (2000)

Драматург 
 Генетическая опера (2006)
 Генетическая опера (2008)
 The Devil's Carnival (2012)

Композитор 
 Генетическая опера (2006)
 Генетическая опера (2008)
 The Devil's Carnival (2012)

Актёр 
 Цепочка душ (2001) — Hell Man
 Генетическая опера — Стервятник (Могильный Вор)
 Генетическая опера (2008) — Стервятник
 The Devil's Carnival (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Актёры США
Драматурги США
Композиторы США
Художники-иллюстраторы США
Персоналии по алфавиту
Художники-раскадровщики США